CMC steht als Abkürzung für:

 Calibra Motor Corporation, südafrikanischer Automobilhersteller
 Carboxymethylcellulosen, Derivate der Cellulose
 Carl Maier & Cie, ehemaliges Schweizer Elektrotechnikunternehmen
 Ceramic Matrix Composites, eine Werkstoffklasse, siehe Keramischer Faserverbundwerkstoff
 Certified Management Consultant, eine Zertifizierung für Unternehmensberater, siehe International Council of Management Consulting Institutes
 Chemistry, Manufacturing and Controls, ein Begriff aus der Arzneimittelzulassung
 China Motor Corporation, taiwanischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Classic Motor Carriages, US-amerikanischer Hersteller von Luxusfahrzeugen im Retro-Stil
 Cluster Munition Coalition, ein internationales Bündnis von Menschenrechtsorganisationen gegen Streumunition
 CMC Holdings, Fahrzeugimporteur und -händler in Kenia, Uganda und Tansania
 CMC International, US-amerikanisches Musiklabel
 CMC Magnetics, ein Speichermedienhersteller aus Taiwan
 CMC Markets, britischer Broker für Differenzkontrakte
 Codex Manichaicus Coloniensis, eine manichäische Handschrift, siehe Kölner Mani-Kodex
 Columbia-Princeton Electronic Music Center, Institut der Princeton-Universität
 Commandant of the Marine Corps, Kommandierender General des US Marine Corps
 Common mode choke, stromkompensierte Drossel, siehe Drossel (Elektrotechnik) #Stromkompensierte Drosseln
 Computer Mediated Communication, siehe Computervermittelte Kommunikation
 Critical Micelle Concentration, englisch für Kritische Mizellbildungskonzentration in Tensidlösungen
 Croatian Music Channel, ein kroatischer Musikfernsehsender
 N-Cyclohexyl-N′-(2-morpholinoethyl)carbodiimid-methyl-p-toluolsulfonat, ein Reagenz in der Peptidsynthese

CMc steht für:
 CMc (Inschrift) des Alten Orient

Abkürzung